

Persone
 Amalia Pomilio (1963) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro italiana
 Amedeo Pomilio (1967) – ex pallanuotista e allenatore di pallanuoto italiano
 Emma Pomilio (1955) – scrittrice italiana
 Mario Pomilio (1921-1990) – scrittore, saggista e giornalista italiano, padre dello scrittore Tommaso
 Ottorino Pomilio (1887-1957) – ingegnere aeronautico ed imprenditore italiano, fondatore dell'omonima azienda
 Tommaso Pomilio, noto con lo pseudonimo di Tommaso Ottonieri (1958) – scrittore italiano
 Umberto Pomilio (1890-1964) – chimico e imprenditore italiano
 Vittorio Pomilio (1933) – ex cestista italiano

Altro
 Fabbrica Aeroplani Ing. O. Pomilio, o semplicemente Pomilio – azienda aeronautica italiana
 Pomilio BVL-12
 Pomilio Gamma
 Pomilio PC
 Pomilio PE
 Savoia-Pomilio SP.2
 Savoia-Pomilio SP.3
 Savoia-Pomilio SP.4
 Palazzo Pomilio o Ex Aurum – edificio storico di Pescara
 Pomilio Blumm – agenzia di comunicazione italiana
 Rifugio Bruno Pomilio – rifugio montano situato sulla cresta della Majelletta, provincia di Chieti